Té de perlas puede referirse a:

 el nombre común de la planta Bidens aurea; o
 el nombre común de la planta Lithospermum officinale.